CWE est un sigle pouvant signifier :
 Common Weakness Enumeration ;
 Collaborative Working Environment (en français, environnement de travail collaboratif) ;
 Central West Europe (en français, Europe Centre Ouest), une région intégrant la France, la Belgique, l’Allemagne, le Luxembourg, les Pays-Bas sur le marché de l’électricité.

Référence 

Homonymie d'acronyme